Il singolare del torneo di tennis Schönbusch Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anna-Lena Friedsam che ha battuto in finale Kathrin Wörle 6-4, 2-6, 6-4.

Teste di serie

 Dinah Pfizenmaier (secondo turno)
 Elica Kostova (primo turno)
 Réka-Luca Jani (semifinali)
 Florencia Molinero (quarti di finale)

 Jana Čepelová (quarti di finale)
 Ol'ga Savčuk (primo turno)
 Elena Bogdan (quarti di finale)
 Kristina Barrois (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schönbusch Open 2012